Vallisia är ett släkte av plattmaskar. Vallisia ingår i familjen Discocotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Vallisia